Zabójca – osoba dokonująca zabójstwa

Tytuły dzieł 
 Zabójca (Diary of A Hitman) – film amerykański z 1991 roku
 Zabójca(y) – film francuski z 1997 roku
 Zabójca – francuski komiks, oryginalnie wydany w 1998 roku
 Zabójca (War) – film amerykański z 2007 roku
 Zabójca (Rogue) – film australijski z 2007 roku